IPF letna lestvica najbolj predvajanih skladb in izvajalcev 2013 na slovenskih radijskih postajah v dveh različnih kategorijah: "Top 500 izvedb" ter "Top 500 glasbenih solistov in skupin".

Najbolj predvajano 

Navedenih je le Top 100 največkrat predvajanih izvedb, Top 100 slovenskih izvedb (neuradno), Top 50 vseh izvajalcev ter Top 50 slovenskih izvajalcev (neuradno).

Vse izvedbe

Slovenske izvedbe 

na 100. mesto, se je uvrstila še ena pesem v slovenščini – Moja, ki jo poje makedonski pevec Proeski.

Vsi izvajalci

Slovenski izvajalci

Glej tudi 

 SloTop50 tedenska lestvica prvourvrščenih singlov 2013
 SAZAS letna lestvica slovenskih skladb 2013

Sklici in opombe 

2013 v glasbi
2013 v Sloveniji
IPF-ova lestvica največkrat predvajanih izvedb